Schloz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schloz (* 1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Rüdiger Schloz (* 1961), deutscher evangelischer Theologe und Soziologe, Oberkirchenrat und Ehrendoktor der Universität Hamburg
 Wilhelm Schloz (1894–1972), deutscher Schriftsteller und Maler
 Wilhelm Schloz (Bergsteiger) (* 1940), deutscher Geologe und Bergsteiger